

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Bągart – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Kijewo Królewskie
 Bągart –wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica
 Bągart – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń
 Bągart – kolonia wsi Bągart w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń